A qualificatória feminina da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 aconteceu no North Greenwich Arena de Londres em 29 de julho. Os resultados determinaram as classificadas para as finais das oito melhores equipes, as 24 melhores ginastas na final individual geral e as 8 ginastas classificadas para as finais por aparelhos (salto, solo, barras assimétricas e trave). 

A competição foi dividida em cinco subdivisões, disputadas às 11h15, 14h45, 16h30 e 20h no horário local.

Ordem de partida

Subdivisão 1

Grupo misto 1

Grupo misto 2

Grupo misto 6

Subdivisão 2

Grupo misto 3

Grupo misto 4

|}

Subdivisão 3

Subdivisão 4

Grupo misto 7

Subdivisão 5

Grupo misto 5

Grupo misto 8

|}

Resultados

 Qualificada para a final indicada.

1Para a classificação no individual geral é considerado apenas a nota do primeiro salto e para a classificação às finais do aparelho é considerado a média de dois saltos.

Geral

Ligações externas

Qualificacao feminina